La Southern Football League Premier Division est un championnat anglais de non-league football organisé par la Southern Football League et couvrant les régions du Centre et du Sud-Ouest de l'Angleterre. Créé en 1894 sous le nom de Southern League, il fut scindé à plusieurs reprises en deux poules et disparut même de 1979 à 1982 après la création de l'Alliance Premier League. Depuis 2004 la compétition occupe le septième rang du système pyramidal anglais au même niveau que les Isthmian Football League Premier Division et Northern Premier League Premier Division.

En fin de saison, le champion et le vainqueur des séries éliminatoires (deuxième à la cinquième place) sont promus en Conference North ou en Conference South, selon leur situation géographique. Les quatre derniers clubs sont relégués au huitième niveau du système pyramidal, en Southern Football League Division One South & West ou Southern Football League Division One Midlands.

Avant 2004, le champion était promu en Football Conference avec les champions d'Isthmian Football League Premier Division et Northern Premier League Premier Division. De 1985 à 2004, le championnat était positionné au huitième niveau du système pyramidal avant de monter d'un rang lors de la restructuration de la ligue en 2004.

Pour la saison 2018-19, la ligue est divisée en Southern Football League Premier Division Central et Southern Football League Premier Division South.

Palmarès

Liens internes 
 Southern Football League
 Southern Football League Division One Midlands
 Southern Football League Division One South & West

Southern Football League